Nikolaevskij rajon  è un toponimo di vari rajon

Russia 

 Nikolaevskij rajon, rajon nel Kraj di Chabarovsk
 Nikolaevskij rajon, rajon nell'Oblast' di Ul'janovsk
 Nikolaevskij rajon, rajon nell'Oblast' di Volgograd

Ucraina 

 Nikolaevskij rajon, rajon nell'Oblast' di Odessa